

Persone 
 Carlo Italo Panattoni – politico italiano 
 Giorgio Panattoni – politico italiano
 Giuseppe Panattoni – politico italiano
 Lorenzo Panattoni – politico italiano

Altro 
 Sequestro Panattoni – primo caso di rapimento di un bambino avvenuto in Italia